Алмат Кабдрашевич Кебиспаев () — казахский борец греко-римского стиля, неоднократный чемпион Казахстана, серебряный призёр Чемпионата Азии (2009 и 2017), победитель Чемпионата Азии (2011), золотой призёр Гран-при Ивана Поддубного, бронзовый призёр Чемпионата Мира в Москве и Лас-Вегасе, Серебряный призёр Чемпионата Мира в Стамбуле.

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Участник Олимпиады-2012 в Лондоне. Лейтенант полиции.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в столице Казахстана, в весовой категории до 63 кг завоевал бронзовую медаль уступив в полуфинале борцу из Японии Синобе Ота.

Ссылки 
 
 
 Карточка на сайте олимпийского комитета Казахстана
 Алмат Кебиспаев — вице-чемпион мира
 Три медали завоевали в первые три дня на ЧМ казахстанские борцы

Борцы по алфавиту
Борцы Казахстана
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Чемпионы Азии по греко-римской борьбе